Jakobi steht für:

 Jakobustag (25. Juli), siehe Jakobus der Ältere #Verehrung

Jakobi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Jakobi (1841–1918), russische Schriftstellerin, Publizistin und Verlegerin
 Anja P. Jakobi (* 1975), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Erhard I. Jakobi, Abt des Klosters Waldsassen von 1486 bis 1493
 Franz-Josef Jakobi (* 1940), deutscher Historiker und Archivar
 Gabriele Jakobi (1953–2023), deutsche Theaterregisseurin
 Harry Jakobi (1916–2004), deutscher Mediziner
 Heinz Jakobi (1922–2014), deutscher Radrennfahrer
 Karl Jakobi (1904–1974), deutscher Kommunist, Interbrigadist und Chefredakteur
 Klaus Jakobi (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Liesel Jakobi (* 1939), deutsche Leichtathletin
 Luis Jakobi (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Michael Jakobi (1618–1663), deutscher Kirchenmusiker
 Paul Jakobi (1928–2023), deutscher römisch-katholischer Theologe und Publizist
 Paula O. Jakobi (1870–1960), US-amerikanische Frauenrechtlerin und Dramatikerin
 Rainer Jakobi (* 1958), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Jacobi
 Jacobj
 Jacoby
 Jakoby